Кёйперс, Койперс, Кайперс, () — фамилия нидерландского происхождения.
 Кёйперс, Андре (род. 1958) — нидерландский врач и астронавт.
 Кёйперс, Бас (род. 1994) — нидерландский футболист.
 Кёйперс, Бьорн (род. 1973) — нидерландский футбольный арбитр.
 Кёйперс, Йоп (1909—2001) — нидерландский футболист.
 Кёйперс, Мишел (род. 1974) — нидерландский футболист.
 Кёйперс, Питер (1827—1921) — нидерландский архитектор.
 Кёйперс, Симон (род. 1982) — нидерландский конькобежец.
 Кёйперс, Уго (род. 1997) — бельгийский футболист.
 Кёйперс, Франциск Антоний (род. 1949) — нидерландский шахматист.
 Кёйперс, Эдуард (1859—1927) — нидерландский архитектор.
 Кёйперс, Яуке (1901—1986) — нидерландский футболист.

См. также